Аэропорт Нумеа-Мажента́ (, , ) — аэропорт внутренних авиалиний столицы Новой Каледонии города Нумеа, расположенный в городской застройке в 3 километрах от центра города.

В Нумеа-Мажента расположена штаб-квартира авиакомпании Air Caledonie, компания выполняет из аэропорта рейсы в удалённые населённые пункты и по островам Новой Каледонии. В аэропорту базируется частная авиация и совершаются чартерные рейсы. В 2009 году аэропортом воспользовалось 372,581 пассажиров.

Авиакомпании и пункты назначения

См. также 
 Международный аэропорт Нумеа  — главный международный аэропорт Новой Каледонии.

Примечания 

Аэропорты Новой Каледонии
Нумеа